See-Saw ():

 See-Saw — песня группы Pink Floyd (альбом 1968 года A Saucerful of Secrets).
 See-Saw — японская музыкальная группа.
 See-Saw — сингл британской группы Monaco.
 Механизм seesaw — модель физики физики элементарных частиц.